Manchester City FC deltog säsongen 2012/2013 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska ligacupen och Community Shield. För tredje säsongen i rad vann klubben en trofé, då Community Shield bärgades mot Chelsea i augusti 2012. De fyra konventionella titlarna gick dock klubben förbi, där andraplatsen i Premier League och finalförlusten mot Wigan var det närmaste man kom. Efter finalen mot Wigan, där laget tippades vinna men föll efter ett sent mål fick 2011/2012 års mästartränare i Premier League Roberto Mancini sparken och assistenten Brian Kidd coachade laget de sista två matcherna för säsongen. Ett av säsongens huvudmål, Champions League, slutade åter med respass i gruppspelet, denna gång mot Real Madrid och Borussia Dortmund, två klubbar som senare möttes i semifinal. Dock slutade City även bakom Ajax, vilket gjorde att man även missade att få en ny chans i Europa League.

Spelartrupp

Målvakter
  Joe Hart
  Costel Pantilimon
  Richard Wright

Backar
  Gaël Clichy
  Aleksandar Kolarov
  Vincent Kompany
  Joleon Lescott
  Maicon
  Matija Nastasić
  Micah Richards
  Kolo Touré
  Pablo Zabaleta

Mittfältare
  Gareth Barry
  Javi García
  James Milner
  Samir Nasri
  Jack Rodwell
  David Silva
  Scott Sinclair
  Yaya Touré

Anfallare
  Sergio Agüero
  Mario Balotelli
  Edin Džeko
  Carlos Tévez

Premier League

Matcher

Tabell

Uppdaterad: 27 maj 2013

Bästa målskyttar
  Edin Džeko 14
  Sergio Agüero 12
  Carlos Tévez 11
  Yaya Touré 7
  James Milner 4
  David Silva 4

Champions League

Gruppspel

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Engelska ligacupen

Tredje omgången

2012/2013
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2012/2013